NTV puede referirse a:

 Nippon Television, cadena de televisión comercial nacional de Japón.
 NTV (Chile), canal de televisión nacional infantil de Chile.
 NTV (Kenia), estación de televisión popular de Kenia.
 NTV (Rusia), cadena de televisión generalista nacional de Rusia.
 n-tv, cadena de televisión de Alemania.
 Nuestra Televisión, un canal de televisión de Asturias (España).
 Nuovo Trasporto Viaggiatori, empresa ferroviaria privada italiana dedicada a servicios de alta velocidad.
 Nueva Traducción Viviente, una versión actualizada de la Biblia.